El término taille puede referirse a:
 Talla (impuesto), un impuesto del Antiguo Régimen en Francia.
 Taille (instrumento), un instrumento musical barroco.